Вулиця Клінічна — вулиця в Тернополі
 Клінічна вулиця — вулиця в Києві